Бен Спис: Спис, Бен (мотогонщик) (род. 1984) — американский мотогонщик.
 Спис, Бен (футболист) (род. 1991) — американский футболист.